Op het toernooi van Wimbledon in 2007 spelen de mannen  in het dubbelspel van 25 juni tot en met 8 juli. De Fransmannen Arnaud Clément en Michaël Llodra wonnen het toernooi door in de finale de Amerikanen Bob en Mike Bryan met 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-4 te verslaan.

Geplaatste dubbels 
De geplaatste dubbels zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde het dubbel haalde.

Wedstrijden

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de officiële website van Wimbledon

Wimbledon
ITF-toernooi in 2007